Vincenzo Iacopino detto Enzo, giornalista, presidente dell'Ordine dei Giornalisti
 Vincenzo Iacopino, calciatore